In der Saison 2015/16 wurde der Biathlon-Weltcup zum 39. Mal ausgetragen. Höhepunkt der Saison waren die Biathlon-Weltmeisterschaften 2016 im norwegischen Oslo. Als Unterbau fungierte der IBU-Cup 2015/16.

Titelverteidiger bei den Herren waren der Franzose Martin Fourcade und bei den Frauen die Weißrussin Darja Domratschawa, die in dieser Saison aufgrund eines Pfeifferschen Drüsenfiebers nicht an den Start ging.

Saisonverlauf 
Nach fünfjähriger Pause wurden wieder Wettkämpfe in Nordamerika ausgetragen. Der Weltcup in Kanada fand in Canmore statt. Das Canmore Nordic Centre war im Vorjahr die Wettkampfstätte der Rennen im Rahmen des IBU-Cups sowie der Biathlon- und Langlaufbewerbe der Olympischen Winterspiele 1988. Der Weltcup in den Vereinigten Staaten fand im Nordic Heritage Center in Presque Isle statt.

Bei den Herren gewann erneut Martin Fourcade den Gesamtweltcup sowie alle Weltcupwertungen der Einzelbewerbe. Bei den Damen sicherte sich, in Abwesenheit der erkrankten Darja Domratschawa, die Tschechin Gabriela Soukalová ihren ersten Gesamtweltcuptitel sowie die Gesamtwertungen des Sprint-, Verfolgungs- und Massenstartbewerbs. Die Gesamtwertung des Einzelbewerbs der Damen gewann die Italienerin Dorothea Wierer und damit ihren ersten Titel in einer Weltcupdisziplin.

Aus deutscher Sicht verlief die Saison überaus erfolgreich. Franziska Hildebrand gewann ihr erstes Weltcuprennen und stand zudem beim Sprint in Hochfilzen gemeinsam mit Maren Hammerschmidt und Miriam Gössner auf dem Podium. Es war der erste Dreifachsieg für deutsche Athletinnen seit Februar 2011, damals durch Andrea Henkel, Miriam Gössner und Magdalena Neuner. Laura Dahlmeier gewann mit Gold im Verfolgungswettkampf bei den Biathlon-Weltmeisterschaften 2016 in Oslo die erste goldene Einzelmedaille für eine deutsche Biathletin seit Magdalena Neuner beim Sprint 2012 in Ruhpolding. Die deutsche Mixed-Staffel in der Besetzung Hildebrand, Preuß, Peiffer, Schempp gewann in Canmore, ebenfalls zum ersten Mal seit Februar 2011, ein Rennen. Bei den Weltmeisterschaften gewannen die deutschen Damen-, Herren- und Mixedstaffeln jeweils eine Medaille. Die Damenmannschaft gewann sowohl den Staffelweltcup als auch die Nationenwertung.

Neben Franziska Hildebrand gewannen Dorothea Wierer, Olga Podtschufarowa, Jean-Guillaume Béatrix, Dominik Windisch und Julian Eberhard ihr erstes Einzelrennen im Biathlon-Weltcup.

Am 22. Dezember 2015 teilte die IBU mit, dass aufgrund Schneemangels und deutlich zu hoher Temperaturen die Wettkämpfe in Oberhof abgesagt wurden. Am 27. Dezember entschied die IBU, den Weltcup nach Ruhpolding zu verlegen.

Das Staffelrennen der Damen in Presque Isle wurde wegen einer Kältewelle einen Tag nach vorne verlegt und dann, aufgrund der Zeitverschiebung, in den frühen Abendstunden ausgetragen. Die Strecke war nicht flächendeckend mit Flutlicht ausgeleuchtet, bei einsetzender Dunkelheit beendeten die Staffeln aber regulär den Wettkampf.

Das letzte Rennen der Saison, der Massenstart im russischen Chanty-Mansijsk, musste wegen des Windes aus Sicherheitsgründen abgesagt werden. Neben mehreren Bäumen wurde auch ein Flutlichtmast abgeknickt, der in den Bereich des Schießstandes fiel.

Startquoten 
Ab der Saison 2015/2016 gelten geänderte Startquoten für die Wettkämpfe. Die besten 25 Nationalverbände des Vorjahres im Weltcup erhalten feste Startkontingente, der beste Nationalverband des IBU-Cups, der nach der neuen Regelung keine Startquote für den Weltcup hat, erhält einen Startplatz.
Zusätzlich vergibt die IBU weiterhin Wild Cards, maximal vier Verbände können dann jeweils einen Athleten melden.

Startquoten der Männer:
 6 Starter: , , , ,  ↑
 5 Starter:  ↓, ,  ↑,  ↑, 
 4 Starter: ,  ↓, ,  ↑,  ↓, ,  ↑
 3 Starter: , ,  ↑, ,  ↑,  ↑
 2 Starter: ,  ↑
 1 Starter: 
 0 Starter:  ↓↓,  ↓,  ↓,  ↓

Startquoten der Frauen:
 6 Starterinnen: ,  ↑, ,  ↑, 
 5 Starterinnen:  ↓,  ↓, , ,  ↑↑
 4 Starterinnen: , ,  ↓,  ↑, , , 
 3 Starterinnen: , , ,  ↑,  ↑,  ↑
 2 Starterinnen: ,  ↑
 1 Starterin:  ↑
 0 Starterinnen:  ↓↓,  ↓,  ↓,  ↓,  ↓

Die Pfeile zeigen die Zugewinne beziehungsweise Verluste von Startplätzen im Vergleich zur Vorsaison an.

Wettkampfkalender 
Anfang 2015 gab die IBU die Austragungsorte des Weltcups 2015/16 bekannt. In Ruhpolding fand – wie bereits im Januar 2014 – ein Weltcup ohne Sprintwettbewerb statt.

Männer

Resultate Männer

Weltcupstände Männer

Tabellen

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffeln

Frauen

Resultate Frauen

Weltcupstände Frauen

Tabellen

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffeln

Mixed-Wettbewerbe

Resultate

Weltcupstand

Ergebnisse Staffeln

Kader und Saison der Nationen

Deutschland 

Männer

Für den Weltcupauftakt in Östersund sind Simon Schempp, Erik Lesser, Arnd Peiffer, Daniel Böhm, Benedikt Doll und Andreas Birnbacher gesetzt. Das entspricht der kompletten Lehrgangsgruppe la.

Frauen

Bei den Frauen erhalten Franziska Hildebrand, Franziska Preuß und Laura Dahlmeier einen sicheren Startplatz. Nach Testwettkämpfen in Sjusjøen werden die letzten drei Plätze vergeben. Einen Platz erhält die Punktbeste der Wettkämpfe; die anderen zwei werden von den Trainern vergeben.
Aufgrund einer Krankheit von Laura Dahlmeier wurden vier Startplätze vergeben. Diese erhielten Vanessa Hinz, Miriam Gössner, Maren Hammerschmidt und Karolin Horchler.

Frankreich 
Trainer des Männer A-Team ist Stephane Bouthiaux. Schießtrainer ist Siegfried Mazet. Das Frauen A-Team trainiert Julien Robert. Schießtrainer ist Jean-Paul Giachino. Für das IBU-CUP Team sind zuständig Lionel Laurent und Vincent Porret für Frauen und Herren. Im Jugend und Junioren Bereich sind Baptiste Desthieux und Jean-Pierre Amat zuständig. Célia Aymonier wechselte vom Langlauf zum Biathlon und wurde sofort ins Weltcup-Team aufgenommen.

Österreich

Schweiz 
Am 7. April 2015 gab der Verband Swiss-Ski die Kaderselektion für die Saison bekannt. Neben Selina Gasparin, die nach ihrer Babypause in das Team zurückkehrt, wurden Elisa Gasparin und Benjamin Weger in die Nationalmannschaft berufen. Lena Häcki gelang der direkte Sprung aus dem Junioren- in den A-Kader. Neu im zweithöchsten Kader befinden sich auch Aita Gasparin, Mario Dolder, Ivan Joller und Serafin Wiestner. Kevin Russi und Gaspard Cuenot traten vom Leistungssport zurück. Der Trainerstab um Armin Auchentaller und Jörn Wollschläger blieb im Wesentlichen unverändert. Der frühere italienische Biathlet Armin Kasslatter wird neuer Assistenztrainer.

Sonstiges 
Folgende Biathleten haben angekündigt, ihre Karriere nach der Saison 2015/16 zu beenden:

 

Folgende Athleten sind wegen Dopingverdacht suspendiert:

Weblinks 
 Offizielle Homepage der IBU

Einzelnachweise 

2015
Wintersport-Weltcup 2015/16
Biathlonveranstaltung 2015
Biathlonveranstaltung 2016